Noel Erick Estrada Lugo (Doctor Mora, Guanajuato; 26 de agosto de 1953) es un biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es Maestro en Ciencias especialista en plantas medicinales por el colegio de postgraduados de la Universidad Autónoma Chapingo, es Doctorado en Antropología Médica por la UNAM, ha estado por más de 12 años en el Sistema Nacional de Investigadores. Titular del programa Noticiero de la Salud.

Reseña biográfica 
ERICK ESTRADA LUGO nació en el centro del pueblo de Dr. Mora, Guanajuato, en la casa de atrás de la tienda EL IRIS, un 26 de agosto de 1953, es el hijo número siete de Doña Felícitas Lugo y de Don Jesús Estrada.

Después de terminar la primaria en Dr. Mora, se trasladó a Querétaro para cursar la Secundaria y la Preparatoria; en julio de 1973 comienza la carrera de BIÓLOGO en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la Ciudad de México, de la cual se gradúa en 1976; mientras estudiaba la carrera, entró a trabajar como Asistente de Investigación en el Bioterio de la Facultad de Medicina, el bioterio es el laboratorio de ratas donde aprendió a experimentar las enfermedades, para luego probar en las ratas enfermas los beneficios de las plantas medicinales; durante tres años y medio, simultáneamente, hizo su primera especialidad: Cirujano especialista en roedores. Cuando terminó la Carrera de Biólogo, su interés por la ciencia ya habían dado resultados: contaba con siete publicaciones científicas y ya había participado como ponente en tres congresos nacionales y uno internacional.

En 1977 se va a vivir a la Ciudad de Texcoco, donde está el Colegio de Postgraduados, para comenzar la Maestría en Ciencias, en la Botánica, con la especialización en plantas medicinales, y su Tesis de Maestría la hace precisamente con una planta medicinal de aquí de Dr. Mora, la Yerba del Sapo, la cual es evaluada en ratones Hámster con el hígado lleno de grasa y la vesícula llena de piedras; los resultados fueron tan alentadores que el Colegio de Postgraduados, a través de Erick Estrada Lugo, logró el registro del descubrimiento científico de la Yerba del Sapo para disolver los cálculos biliares de colesterol, así como limpiar el hígado de grasa: Erick Estrada Lugo tiene el Derecho de Autor de este descubrimiento científico para la ciencia nacional y mundial cuando está terminando la Maestría a la edad de 25 años.

Terminando la Maestría, entra a trabajar en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo como Profesor-Investigador de tiempo completo, en febrero de 1980; así que ya cumplió más de 40 años como Maestro de la Carrera de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista y como Maestro de los Posgrados de Horticultura y de Agroforestería de la misma Universidad. Erick Estrada dicta las cátedras de Etnobotánica, Plantas Medicinales, Medicina Sagrada y Fitoterapia Clínica.

Cuando ingresa a Chapingo como Profesor-Investigador, funda el Programa Universitario de Plantas Medicinales en 1980, del cual sigue siendo el Coordinador hasta el día de hoy. Como parte de este nuevo programa Erick Estrada crea nueva infraestructura para Chapingo, como lo es el:

 Laboratorio de Experimentación animal; 
 El Herbario de Plantas Útiles “Efraím Hernández X”;
 El Jardín Botánico de Plantas Medicinales “Maximino Martínez”; 
 La Parcela de Experimentación para la domesticación de plantas medicinales, dando inicio el cultivo de la yerba del sapo y su mejoramiento genético. También fue el fundador del 
 Museo Nacional de Agricultura, con sede en la misma Universidad, en 1986.

En 1989, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, la OEA, hizo una convocatoria a todas las Universidades de todos los países miembros; y precisamente seleccionó al DIPLOMADO INTERNACIONAL PLANTAS MEDICINALES DE MEXICO, que propuso Chapingo, para ser impartido por el Maestro Erick Estrada, a grupos de alumnos de 30 participantes: 15 extranjeros y 15 mexicanos; este Diplomado de Postgrado se Impartió a 10 generaciones, con la participación de profesionales de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España, Canadá, Estados Unidos y de todos los Países de América Latina, con el patrocinio también del Gobierno Federal de México.

De 1994 a 1998 cursa el DOCTORADO EN ANTROPOLOGIA en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La Tesis Doctoral es sobre Antropología Médica, específicamente sobre el tema de la generación de nuevos conocimientos por los curanderos como sabios de la tradición herbolaria.

Erick Estrada fue llamado por el Secretario de Salud Federal para participar en la elaboración del PROYECTO DE NORMA PARA EL REGISTRO Y ETIQUETADO DE PLANTAS MEDICINALES, el cual fue aprobado por el Congreso de la Unión el 4 de febrero de 1998; y actualmente forma parte de la Ley General de Salud.

DESDE AGOSTO DEL 2002 y hasta la fecha, Erick Estrada es CONSEJERO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE MEXICO, PARA LA MEDICINA TRADICIONAL, en donde participó en la elaboración del programa teórico-práctico del DIPLOMADO DE HERBOLARIA PARA MÉDICOS, el cual ya ha sido impartido a los Médicos de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos y de Tabasco, como primera y segunda generación; actualmente participa en el desarrollo del Cuadro Básico de Medicamentos Herbolarios para el sector salud de la misma Secretaría.

En el 2010 el Maestro Estrada cuenta con 208 publicaciones científicas: 12 LIBROS, TRES DE ELLOS DE TEXTO, CAPÍTULOS DE LIBROS, ARTÍCULOS Y RESÚMENES PUBLICADOS EN MEMORIAS DE CONGRESOS.

El Dr. Estrada ha presentado 192 TRABAJOS EN 107 CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

HA DIRIGIDO 28 TESIS DE LICENCIATURA Y 8 DE MAESTRÍA.

Erick Estrada ha tenido muchas actividades de Servicio Social Universitario, para vincular a la Universidad con la sociedad, destacando:

ESCUELA PARA DIABETICOS 
Fundada en el 2003 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social: es un sistema de enseñanza-aprendizaje donde los enfermos y sus familiares aprenden y estudian la enfermedad de la diabetes para controlarla; las clases duran 5 horas los sábados, generalmente en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos, asisten gratuitamente de 400 a 700 personas por clase; además se ofrecen consultas médicas gratuitas; ambas actividades los sábados cada 15 días y hasta el día de hoy.

ESCUELA DE SALUD NATURAL 
a partir de enero del 2007 y hasta el día de hoy, Escuela para Diabéticos se transforma y ahora la cobertura involucra a las principales enfermedades crónico-degenerativas. Desde su inauguración, los días de clase se ofrecen un promedio de 300 consultas médicas gratuitas; cada mes se ofrecen 600; 7200 por año; de enero del 2003 a mayo del 2010: 61 MIL consultas). Estas actividades se llevan a cabo de las 10:00 a las 18:00 horas, como parte del Servicio Universitario, a través del Programa Universitario de Plantas Medicinales del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo.

HA PARTICIPADO COMO ORGANIZADOR DE dos congresos nacionales y 4 internacionales.

SOLAMENAT 
Desde la fundación de la SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL EN 1992 FUE ELECTO Secretario General en Venezuela, puesto que ocupó hasta julio de 1999, año en que fue electo PRESIDENTE de la misma Sociedad, EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL, Estado del Táchira, VENEZUELA, EN JULIO DE 1999. CARGO QUE OCUPÓ HASTA NOVIEMBRE DEL 2008; A PARTIR DE ESTA FECHA ES PRESIDENTE HONORARIO VITALICIO DE SOLAMENAT.

Noticiero de la Salud 
Dirige desde el 2015 el Noticiero de la Salud  con más de 325,000 suscriptores.

María Sabina 
Erick Estrada estuvo 3 años en la sierra de Huautla con María Sabina aprendiendo sus técnicas entre ellas La Meditación de la Luz.

Distinciones 

 PREMIO “EFRAIM HERNANDEZ X.” A LA MEJOR INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA DE CHAPINGO con el tema: JARDINES BOTÁNICOS COMUNITARIOS DE PLANTAS MEDICINALES. En 1986.
 Fue declarado por el Congreso Local “HUESPED DE HONOR” DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, REPUBLICA DE COLOMBIA. Ciudad de Cúcuta, el 26 de marzo de 1995.
 PLACA DE HONOR, por haberse celebrado el II. CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDICINA NATURAL, en su honor, en la Universidad de Ciencias Médicas de CAMAGÜEY, CUBA, Congreso organizado por la UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS DE CAMAGUEY Y SOLAMENAT. En 1997.
 "Héroe Anónimo" Reconocimiento que otorga la Iniciativa Privada por dar consulta gratuita desde 1992. En el 2001.
 MÉRITO AGRONÓMICO 2006. La Federación de Colegios de Ingenieros Agrónomos de México, A. C., lo galardonó con este reconocimiento “por su destacada trayectoria profesional y su contribución al manejo sustentable de los recursos fitogenéticos y al avance de la herbolaria aplicada a la medicina alternativa.”; la placa con el reconocimiento fue recibida de manos del Secretario de Agricultura del Gobierno Federal, el 22 DE FEBRERO DEL 2006, “DÍA DEL AGRÓNOMO”. México, D. F.
 PREMIO VERACRUZ 2009, al mérito en Herbolaria, Otorgado por el Gobierno del Estado de Veracruz.

Referencias 

 https://www.youtube.com/c/NOTICIERODELASALUDCONELDOCTORERICKESTRADADoctor
 http://www.revista.unam.mx/vol.10/num9/art58/int58.htm
 https://posgrado.chapingo.mx/profesor/dr-noel-erick-estrada-lugo/

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Noticiero de la Salud